Muoth ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Muoth (* 1965), Schweizer Musiker, Komponist, Dirigent und Sänger
 Giacun Hasper Muoth (1844–1906), Schweizer Dichter und Historiker